Роман Майорга Ривас (1862, Леон, Никарагуа — 1925, Сан-Сальвадор, Сальвадор) — сальвадорский и никарагуанский , , , . Член Сальвадорской академии языка (с 1915).

Считается основателем современной журналистики в Сальвадоре.

Биография 
Родился в семье политика. Внук временного президента Никарагуа Патрисио Риваса. Друг детства Рубена Дарио и Хосе Марти. В 1874 году переехал в Сан-Сальвадор.

В 1876 году в 14-летнем возрасте основал газету El Cometa, за которой последовали Diario del Cometa (1878) и El estudiante. В конце 1879 года он вернулся в Никарагуа, где участвовал в интеллектуальной жизни родного города. В 1884—1886 годах издал трехтомное антологию «Guirnalda Salvadoreña», в которой были собраны биографические данные и произведения сальвадорских поэтов. Тогда же основал в г. Гранаде (Никарагуа) газету  El independiente.

Вернувшись в Сальвадор, стал основателем газеты «Diario del Salvador» (1895—1932), одну из важнейших газет Центральной Америки и самую современную в то время.

Занимаясь журналистикой Р. Майорга Ривас сотрудничал со многими известными писателями, среди которых были Франсиско Гавидиа, Давид Гусман, Порфирио Барба Якоб и Хосе Мария Пералта Лагос.

В области литературы Майорга Ривас считается представителем второй волны романтизма в Сальвадоре, а также видным пропагандистом модернизма.

Занимался также переводами с английского, итальянского, португальского и французского языков.

В 1915 году опубликовал сборник стихов Viejo y nuevo.

Дипломат. Занимал должность секретаря посольства Никарагуа в Вашингтоне, был заместителем министра иностранных дел и общественного образования Никарагуа, представителем Сальвадора на Панамериканской конференции в Рио-де-Жанейро.

Литература 
 «Guirnalda Salvadoreña»

Ссылки 
 Román Mayorga Rivas